Christian Frederik Haxthausen er navnet på flere personer:

 Christian Frederik Haxthausen (officer) (1690-1740) – dansk greve og officer
 Christian Haxthausen (1855-1914) – dansk borgmester i Store Heddinge (Christian Frederik Haxthausen)
 Christian Frederik Haxthausen (diplomat) (1887-1932) – dansk officer og diplomat